Sans laisser d'adresse est un film français réalisé par Jean-Paul Le Chanois sorti en 1951.
 Sans laisser d'adresse (Long Lost) est un roman de Harlan Coben, paru en 2009.

Homonymie de titre